Вера-де-Монкайо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тарасона-и-эль-Монкайо. Занимает площадь 27,52 км². Население — 419 человек (на 2010 год).

На территории муниципалитета расположен известный монастырь Санта-Мария-де-Веруэла, ныне — культурный центр.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы